Sanger ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sanger (Kalifornien)
 Sanger (North Dakota)
 Sanger (Texas)
 Sanger (West Virginia)

Personen:
 David Sanger (1947–2010), britischer Organist und Hochschullehrer 
 David E. Sanger (* 1960), US-amerikanischer Journalist
 Frederick Sanger (1918–2013), britischer Biochemiker und zweimaliger Nobelpreisträger
 George Sanger (1825–1911), britischer Zirkusimpresario
 George Alistair Sanger (* 1957), US-amerikanischer Musiker und Computerspielkomponist
 John Sanger (1816–1889), britischer Zirkusimpresario
 Jonathan Sanger (* 1944), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Larry Sanger (* 1968), US-amerikanischer Internet-Projektentwickler und Mitbegründer der Wikipedia
 Margaret Sanger (1879–1966), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Mark Sanger (* 1974), britischer Filmeditor
 Ruth Sanger (1918–2001), australische Hämatologin und Serologin

Siehe auch:
 Sänger
 Sânger, eine Gemeinde in Rumänien